„Урвич 1960“ е футболен отбор от село Долни Пасарел. През сезон 2009-2010 играе в „А“ ОФГ София-град – „Юг“.

Настоящ състав 
Състав: Марио Илков ,Йордан Господинов, Александър Господинов - Скилачи, Николай Николаев, Гошко Славчев - Футболягата, Явор Белчев - Малката брада, Владимир Стоичков, Георги Димитров, Георги Стоянов, Калоян Въжарски - Въжето, Антонио Димитров, Николай Стоянов, Янко Владов – синът на вятъра и др.
 
 Прозвището на отбора е „Пощурелите“. Отборът е основан през 1960 г. Играят на стадион, тип ливада - „Равна бабунка“ с капацитет от 500 души. Най-върлия фен на отбора е Владимир Красимиров Благоев - Шрек.

Външни препратки 
 bgclubs.eu
 www.zs-sofia.com
 www.facebook.com
 pasarel.eu

Български футболни отбори
Софийски футболни отбори
Областна футболна група София (столица)
Долни Пасарел